Бахшалиев (Бахшалиева) — фамилия. Известные носители:

Бахшалиев 
 Бахшалиев, Бахшали Гасанали оглы (1920—1987) — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР.
 Бахшалиев, Рза Ибрагим оглы — азербайджанский борец, Заслуженный мастер спорта CCCР (1943).
 Бахшалиев, Рамис Бахманович (род. 1971) — канадский пауэрлифтер.

Бахшалиева